Beleg van Malta (1565)
 Beleg van Malta (1798-1800)
 Beleg van Malta (Tweede Wereldoorlog)